Pekin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Pekin
Pekin (Illinois)
South Pekin
New Pekin
Pekin (North Dakota)

Pekin zou ook kunnen verwijzen naar:
 Peking
PKiN, de afkorting van de naam van een gebouw in Warschau